268 км, 268-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 
 268 км — остановочный пункт / пассажирская платформаМосковской железной дороги в Тульской области. Код 224717.
 268 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северной железной дороги в Ярославской области. Код 314744.
 268 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа, Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 818590.